Lindaur ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Lindauer (1839–1926), auch bekannt als Gottfried Lindaur oder Bohumir Lindaur, tschechischer Maler.
 Vojtěch Lindaur (1957–2018), Pseudonym Hugo Kočár, tschechischer Dramaturg und Autor